Franz Grieshaber ist der Name folgender Personen:

*Franz Anton Grieshaber (1725–1757), deutscher Metall- und Glockengießer 
Franz Karl Grieshaber (1798–1866), deutscher Philologe und Handschriftensammler